Caballete kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Caballete (ö),

Mexiko 

 Caballete, Mexiko, ort, Veracruz, Zontecomatlán de López y Fuentes, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar